Anitápolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Anitápolis (ort), Santa Catarina, 
 Anitápolis (kommun), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar